Ogilvy är namnet på en skotsk klan som givit upphov till efternamnen Ogilvy och Ogilvie. En mängd geografiska namn har bildats från dessa efternamn.

Personer

Efternamn Ogilvy eller Ogilvie 
 Alexander Walker Ogilvie (1829–1902), kanadensisk politiker
 Clementine Ogilvy Spencer-Churchill (1885–1977), hustru till Winston Churchill
 Dave Ogilvie, kanadensisk skivproducent och musiker
 David Ogilvy (1911–1999), brittisk reklammakare
 Geoff Ogilvy (född 1977), australisk golfspelare
 Georg Benedikt von Ogilvy (1644–1710), skotsk militär i österrikisk, rysk och svensk tjänst
 Ian Ogilvy (född 1943), brittisk skådespelare, författare och dramatiker
 John Ogilvie (1579–1615), skotsk romerskkatolsk präst och martyr
 Kevin Ogilvie (född 1962), kanadensisk musiker och artist, känd som Nivek Ogre
 Marion Ogilvy (1500–1575), skotsk adelsdam
 Richard B. Ogilvie (1923–1988), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Illinois
 William Robert Ogilvie-Grant (1863–1924), skotsk biolog

Svensk adelssläkt
Ogilwie – utslocknad svensk adel som blev introducerad i Sverige år 1642

Se även
 Ogilvie (olika betydelser) – flera betydelser

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn